Magh ist

 der einheimische (irische) Name des Orts Muff an der Nordküste Irlands
 eine Bezeichnung der Volksgruppe der Arakanesen in Südostasien